Гетто в Дри́бине (лето 1941 — 7 октября 1941) — еврейское гетто, место принудительного переселения евреев посёлка Дрибин Могилёвской области и близлежащих населённых пунктов в процессе преследования и уничтожения евреев во время оккупации территории Белоруссии войсками нацистской Германии в период Второй мировой войны.

Оккупация Дрибина и создание гетто 
По переписи 1939 года в посёлке Дрибин из 2860 жителей евреев было 513 человек.

Посёлок был захвачен немецкими войсками 14 июля 1941 года, и оккупация продолжалась более двух лет — до 2 октября 1943 года.

После оккупации немцы, реализуя нацистскую программу уничтожения евреев, организовали в в Дрибине гетто.

Уничтожение гетто 

В Дрибине в колхозном саду, примерно в двух километрах южнее посёлка — возле деревни Полоски, евреев заставили выкопать два рва, у которых неоднократно происходили «акции» (таким эвфемизмом нацисты называли организованные ими массовые убийства). Сейчас это место находится между многоквартирным домом и улицей Совхозной. 30 сентября 1941 года в Дрибин приехал немецкий карательный отряд, который согнал около 400 (450) евреев в несколько домов. Через неделю, 7 октября, немцы приказали обреченным людям одеться в лучшую одежду и взять с собой ценные вещи. После этого евреев отвели ко рвам и всех их расстреляли, забрав у убитых ценности. Всего в этих рвах были убиты около 800 дрибинских евреев.

Случаи спасения 
В деревне Никольск местному старику, бывшему леснику, немцы приказали отвезти семью Берки Милевича с женой и пятью детьми в гетто в Дрибин. В лесу старик достал веревку и приказал Берке связать его и уходить лесом в Брянские леса. При этом ещё объяснил, как и где перейти линию фронта. Вся семья Берки осталась жива.

Школьница Беба Цыпленок с матерью Лизой и сестрой Фаней долго пряталась в деревне Тёмный Лес, но их выдали. Когда семью вели на расстрел, Лиза схватила горсть песка и засыпала глаза немцу. Всех их убили.

Память 
Опубликованы неполные списки жертв геноцида евреев в Дрибине.

Памятник убитым евреям установлен на окраине старого еврейского кладбища Дрибина — на месте их перезахоронения. Памятник был возведён в 1950-е годы на деньги, собранные уцелевшими евреями местечка и их родственниками. Отдельный памятник стоит на могиле семьям Ривкиных и Гусиных там же на еврейском кладбище.

Примечания

Источники 
Книги и статьи
 
 
 ;
Архивные источники
 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ):
 фонд 861, опись 1, дело 8, листы 25-29;
 фонд 861, опись 1, дело 9, листы 152—153;

Дополнительная литература
 Лившиц В. М. 80 лет назад нацисты уничтожили евреев Дрибина. Выжить удалось единицам 
 
 Ицхак Арад. Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944). Сборник документов и материалов, Иерусалим, издательство Яд ва-Шем, 1991, ISBN 9653080105

См. также 
 Гетто в Дрибинском районе

Гетто в Белоруссии
Дрибин
Гетто, созданные в 1941 году
Гетто, ликвидированные в 1941 году